Świń Koza Banan Robal (ang. Pig Goat Banana Cricket, 2015-2018) – amerykański serial animowany stworzony przez Dave'a Coopera i Johnny'ego Ryana. Wyprodukowany przez wytwórnię Nickelodeon Animation Studio. Początkowo Robal miał być Modliszką a serial miał się nazywać Pig Goat Banana Mantis (tł. Świń Koza Banan Modliszka) ale zmieniono na obecną.

Premiera serialu miała miejsce 13 sierpnia 2012 online jako odcinek pilotażowy a regularna emisja 16 lipca 2015 roku na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 czerwca 2017 roku na antenie Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Perypetie czwórki przyjaciół: naiwnej świni, kozy artystki, samolubnego banana i zwariowanego naukowca świerszcza. Każdego dnia przeżywają oni wiele absurdalnych i zabawnych przygód.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Marek Klimczuk
Dialogi polskie: Jakub Osiński
Dźwięk i montaż: Monika Szuszkiewicz
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Nadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska
Wystąpili:
 Krzysztof Cybiński – Świń
 Beata Wyrąbkiewicz – Koza
 Tomasz Borkowski – Banan
 Krzysztof Szczepaniak – Robal
W pozostałych rolach:
 Janusz Wituch –
 gitara (odc. 1),
 Lotokot (odc. 3)
 Adam Krylik – książę Ukwiał (odc. 1)
 Przemysław Glapiński – pan Stopa (odc. 3)
 Magdalena Krylik – pani Wiosna Wander Landryna (odc. 4)
 Józef Pawłowski – Krzaczasty Willy (odc. 4-5)
 Mirosław Wieprzewski – Ciacho Czasu (odc. 8)
 Robert Tondera
 Piotr Bąk
 Mikołaj Klimek
 Mateusz Narloch
 Jacek Król
 Paweł Szczesny
 Przemysław Wyszyński
 Agnieszka Fajlhauer
 Monika Węgiel
 Bartosz Wesołowski
 Anna Sztejner
i inni

Lektor:
 Tomasz Borkowski (tytuły),
 Andrzej Chudy (tyłówka)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2018
Programy telewizji Nickelodeon